Earl Carroll (theaterproducent) (1893–1948) een Amerikaans theaterproducent en -directeur, songwriter en componist.
 Earl Carroll (rechter) (1925), Amerikaans rechter
 Earl Carroll (zanger), bijnaam "Speedo" (1937-2012), een Amerikaans rhythm & blues-zanger, leadzanger van de doo wop-groepen The Cadillacs en The Coasters
 Earl Carroll (acteur), filmacteur, onder meer in The Midnight Meat Train(2008)